Патрик «Пэт» Марун (; 23 апреля 1988, Сент-Луис) — американский хоккеист, игрок «Тампы-Бэй Лайтнинг»; трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» (2019) и «Тампы-Бэй» (2020, 2021).

Карьера

Клубная 
На драфте НХЛ в 2007 году был выбран в 6-м раунде под общим 161-м номером клубом, «Филадельфия Флайерз» но за клуб не играл, выступая за команды «Лондон Найтс» и фарм-клубы «лётчиков» «Филадельфия Фантомс» и «Эдирондак Фантомс».

В 2010 году вместе с Дэвидом Лалиберте был обменян в «Анахайм Дакс» на нападающего Роба Бордсона и защитника Дэнни Сиврета. Выступал в течение двух сезонов за фарм-клуб «уток» «Сиракьюз Кранч». В марте 2013 года заключил с «Анахаймом» двухлетний контракт.

29 февраля 2016 года был обменян в «Эдмонтон Ойлерз»; в «нефтяниках» он стал одним из значимых игроков. В сезоне 2016/2017 он забросил 27 голов и отдал 15 передач, став самым результативным уроженцем Сент-Луиса. 

25 февраля 2018 года его обменяли в «Нью-Джерси Девилз»; за этот клуб он играл полгода.

Летом 2018 года подписал контракт с «Сент-Луис Блюз»; в составе «блюзменов» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2019 году.

В августе 2019 года перешёл в «Тампу-Бэй Лайтнинг», в составе которой выиграл два Кубка Стэнли подряд в 2020 и 2021 годах. В феврале 2022 года Марун подписал с командой новый двухлетний контракт. В 2022 году «Тампа» не смогла повторить уникальное достижение современности, выиграть три Кубка Стэнли подряд; «Тампа-Бэй» уступила в серии со счётом 4-2 «Колорадо Эвеланш».

Международная 
Играл за сборную США на ЧМ-2016; на турнире забросил одну шайбу и отдал 2 передачи. По итогам чемпионата мира «звёздно-полосатые» заняли 4-ое место, проиграв сборной России (7:2).

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные левые нападающие
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Игроки «Лондон Найтс»
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки «Эдирондек Фантомс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Хоккеисты НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли